Метод ітерації в математиці/обчисленнях може означати:
 Ітераційні методи розв'язування СЛАР
 Метод ітерації (алгоритм)
 Метод простої ітерації
Чисельні методи